Горбате́нко — украинская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Горбатенко, Дмитрий Георгиевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Горбатенко, Иван Пантелеймонович (1906—1976) — советский украинский учёный и педагог.
 Горбатенко, Игорь Николаевич (род. 1989) — российский футболист.
 Горбатенко, Константин Георгиевич (1927—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Горбатенко, Николай Захарович (1921—1981) — Герой Советского Союза.
 Горбатенко, Раиса Ивановна (род. 1947) — украинский музыкант, Народная артистка Украины.
 Горбатенко, Сергей Борисович (род. 1950) — советский и российский историк архитектуры, эксперт по вопросам культурного наследия.

Топоним 
 Горбатенко — село в Старобешевском районе Донецкой области Украины.

См. также